Manuel Silvela y García de Aragón (1781-1832), écrivain, avocat et magistrat espagnol, afrancesado et ami de Francisco de Goya ;
Francisco Agustín Silvela y Blanco (1803-1857), avocat, homme politique et magistrat espagnol, fils du précédent ;
Francisco Silvela y de Le Villeuze (1843-1905), fils du précédent, historien, avocat et homme politique espagnol ;
Manuel Silvela y de Le Vielleuze (1830-1892), frère du précédent, avocat, écrivain et homme politique espagnol ;
Luis Silvela Casado (1865-1928), cousin du précédent, avocat et homme politique espagnol.

Voir aussi 
 Manuel Silvela